Wang Zhen — figura política chinesa
Zhen xin hua — filme singapuro-honconguês de 1999
Tian Zhen — banda chinesa de origem em Pequim
Zhen Ji — primeira esposa de Cao Pi, primeiro imperador Cao Wei

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de história
Desambiguações de política]